Рохма́нов — фамилия и топоним:

 Рохманов (Рахманов, Рахмонов) — фамилия, восходящая к мусульманскому мужскому имени Рахман, образованному от  — «милосердный».
 Рохманов — село в Шумском районе Тернопольской области Украины.